Demigod – album zespołu Behemoth
 Demigod – gra komputerowa studia Gas Powered Games
 Demigod – fiński zespół deathmetalowy